Phalaenopsis Percy Porter — грекс семейства .

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Создан путём скрещивания Phalaenopsis stuartiana, Phalaenopsis schilleriana, Phalaenopsis amabilis, Phalaenopsis amabilis var. rimestadiana, Phalaenopsis amabilis, Phalaenopsis equestris, Phalaenopsis aphrodite и Phalaenopsis sanderiana.

Эпифит.

Родословная 
По данным международного регистра орхидей.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Награждённые клоны:
 Phal. Percy Porter 'Highbury' AD/AOC 1978 (SA)

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания 

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Percy Porter